Lahn est un nom allemand :

Toponymie 
 Lahn, une rivière ;
 Lahn, une commune allemande de l'arrondissement du Pays-de-l'Ems ;
 Lahn, une ancienne ville située en Allemagne.

Patronyme 
 Bruce Lahn

Homonymie de toponyme